TBA puede referirse a:

 La expresión en inglés To be announced, cuya traducción al español es ‘para ser anunciado’; 
 The Beatles Anthology, serie de álbumes póstumos de la banda británica The Beatles; 
 Trenes de Buenos Aires, operadora ferroviaria de la Argentina; 
 Transportes de Buenos Aires, nombre comercial de la antigua Administración General de Transportes de Buenos Aires (AGTBA); 
 The Big Apple (en español ‘La Gran Manzana’), apodo en inglés de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos); o
 Terbutanol, un alcohol terciario.
 TBA (plataforma), versión de HBO Max para diferentes países principalmente de Europa y Asía.